Nazwa Mongołowie może oznaczać:

 Chałchasów – najliczniejszy ze współczesnych ludów mongolskich, zamieszkujący Mongolię i Mongolię Wewnętrzną
 Mongołów – w sensie ogółu ludów mongolskich
 Mongołów – w sensie istniejącego od X do XIII w. plemienia, które utworzyło Imperium mongolskie, dając jednocześnie swoją nazwę ludom mongolskim
 Mongołów – w sensie ogółu ludów koczowniczych tworzących imperium mongolskie